Maria von Braunschweig (auch Marie) ist der Name folgender Personen:

siehe auch:
 Anna Maria von Braunschweig-Calenberg-Göttingen (1532–1568), Prinzessin von Braunschweig-Calenberg und durch Heirat Herzogin von Preußen
 Elisabeth Sophie Marie von Schleswig-Holstein-Norburg (1683–1767), Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg durch Heirat Erbprinzessin und regierende Herzogin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön danach durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737–1817), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth